Herm. — принятое латинское сокращение для следующих авторов:

 Гермий Александрийский (Hermias; 410—450) — античный философ-неоплатоник;
 Герман, Пауль (Hermann; 1646—1695) — голландский врач и ботаник.